Die Saison 2011/2012 der 3. Liga im Handball der Frauen war die zweite in ihrer Geschichte. In vier Staffeln wurde um die nord-, ost-, süd- und westdeutsche Meisterschaft sowie die Qualifikation zur 2. Bundesliga gespielt.

Staffel Nord

Tabelle 
Die Tabelle der 3. Liga Nord 2012 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erstplatzierte am 26. Spieltag steigt in die 2. Handball-Bundesliga auf.

Entscheidungen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Ost

Tabelle 
Die Tabelle der 3. Liga Ost 2012 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erstplatzierte am 26. Spieltag steigt in die 2. Handball-Bundesliga auf.

Entscheidungen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel West

Tabelle 
Die Tabelle der 3. Liga West 2012 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erstplatzierte am 26. Spieltag steigt in die 2. Handball-Bundesliga auf.

Entscheidungen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle 
Die Tabelle der 3. Liga Süd 2012 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erstplatzierte am 26. Spieltag steigt in die 2. Handball-Bundesliga auf.

Entscheidungen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2011/12
 2. Handball-Bundesliga 2011/12
 DHB-Pokal der Frauen 2011/12

Weblinks 
 Bundesligainfo
Tabelle auf sis-handball.de

2011
Handballsaison 2011/12